Heartbeat может означать:

 Heartbeat — второй студийный альбом немецкой диско-группы Bad Boys Blue.
 «Heartbeat» — песня испанского певца Энрике Иглесиаса при участии Николь Шерзингер из его девятого студийного Euphoria (2010).
 «Heartbeat» — песня ирландской группы Can-Linn при участии ирландской певицы Кейси Смит, с которой они представляли Ирландию на конкурсе песни «Евровидение 2014».
 «Heartbeat» — песня латышского певца Юстса Сирмайса, с которой он представлял Латвию на конкурсе песни «Евровидение 2016».
 Heartbeat — песня американской (Сан-Франциско) группы Red 7 (проект Майка Резерфорда) из одноимённого альбома 1984 года. Вошла в трек-лист фильма Охотник на людей (1986) и в серию «Nobody Lives Forever» сериала Полиции Майами.
 Heartbeat — периодический сигнал («Я жив») в электронной системе, передаваемый с целью проверки её нормальной работоспособности.
 Heartbeat (компания)
 «Heartbeat» — британский сериал с Дереком Фолдсом в главной роли.
 Heartbeat — отменённая видеоигра компании Capybara Games для платформы Nintendo WiiWare

Примечания